Skupina D je jednou za 6 skupin na Mistrovství Evropy ve fotbale 2020, které bylo kvůli pandemii covidu-19 odloženo na rok 2021. Skupinové zápasy se odehrály v londýnském Wembley a glasgowském Hampden Parku. Do této skupiny byli nalosováni fotbalisté Anglie, České republiky, Chorvatska a Skotska.

Týmy

Tabulka 

Pozn.: O druhém místě nerozhodl vzájemný zápas (remíza 1:1), ani rozdíl ve skóre (oba týmy +1), ve prospěch Chorvatska rozhodl vyšší počet vstřelených gólů.

Zápasy

Anglie – Chorvatsko

Skotsko – Česko

Chorvatsko – Česko

Anglie – Skotsko

Chorvatsko – Skotsko

Česko – Anglie

Odkazy

Reference 

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020